

А 
 Адмете
 Алфей
 Аксіус
 Акасте
 Астеріон

Б 
 Болбе

В

Г

Ґ

Д 
 Діона

Е

Є 
 Єврінома

Ж

З 
 Зеуксо

И

І 
 Ідія

Ї

Й

К 
 Кебрен
 Кафіра

Л 
 Лусітерія

М 
 Меандер
 Меропа

Н 
 Нілус

О

П 
 Перібея
 Потамой

Р

С 
 Сангаріус
 Сімоіс
 Сперхей

Т 
 Телеста

У

Ф

Х

Ц 
 Цето

Ч

Ш

Щ

Ю

Я 

Списки персонажів